Bebelhof steht für:

 Bebelhof (Braunschweig), ein Stadtquartier in Braunschweig 
 Bebelhof (Wien), eine Wohnhausanlage in Wien